El término escisión puede hacer referencia, en los artículos de esta enciclopedia:

En cirugía
 a la extirpación quirúrgica de algún órgano, tumor o tejido (por ejemplo, la histerectomía);

En física nuclear, biología y política
 a diferentes procesos de fisión;
 a la reproducción por división o fragmentación (por ejemplo, la escisiparidad);

En economía
 al spin-off, la creación de una nueva organización, derivada de su separación de otra previa;
 al proceso de división de sociedades mercantiles existentes, por el que se crean una o varias sociedades a partir de una ya existente;
 a la escisión metabólica, desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.

En lingüística
 al proceso de segmentación de un sonido en dos articulaciones sucesivas.

En química
 a distintos tipos de craqueo químico (por ejemplo, la escisión beta);

En ganadería
 a la escisión de bovina o mutilación arbitraria del ganado.